Fugazi peut faire référence à :

 Fugazi, une expression américaine utilisée pendant la guerre du Viêt Nam pour désigner les soldats tués lors d'embuscades. Ce n'est pas un mot vietnamien  mais un acronyme pour Fucked Up, Got Ambushed, Zipped In signifiant littéralement « Merde, on est pris en embuscade, on est coincé », ces derniers étant utilisés pour rapatrier les corps des soldats ;
 un fugazi, une fausse pierre précieuse dans l'argot britannique (la zircone est un diamant fugazi) ;
 Fugazi, un groupe de post-hardcore ;
 Fugazi, un album du groupe de rock néo-progressif Marillion, sorti en 1984 ;
 Fugazi, le  de l'album Destins liés du groupe de rap français $-Crew.

Homonymie